Lycia (band), een Amerikaanse darkwaveband
 Lycia (geslacht), een geslacht van spanners (Geometridae)
 Lycië, een gebied in Turkije, in de Romeinse tijd de provincie Lycia